Горнозаво́дский райо́н — административный район в Пермском крае России. На территории района образован Горнозаводский городской округ. Административный центр — город Горнозаводск. Площадь — 7065,28 км². Население —  чел. (). Национальный состав (2010): русские — 86,6 %, татары — 4,2 %, украинцы — 1,3 %.

География 
Расположен в восточной части края. Район имеет границы с административными территориями городов краевого значения: Кизел, Гремячинск, Чусовой и Лысьва, а также со Свердловской областью. В рамках организации местного самоуправления городской округ граничит с Кизеловским, Чусовским и Лысьвенским городскими и Губахинским муниципальным округами Пермского края. Площадь территории — 7065,28 км², что составляет 4,4 % от общей площади Пермского края.

Район расположен в западных предгорьях и собственно горах Среднего Урала. В рельефе восточной части района преобладают низкогорья, образующие два горных массива: западный (обособленные горные поднятия) и восточный (пологосклонные увалистые кряжи, разделённые седловинами, до 600 м высотой в верховье Усьвы). В западной части увалистый и холмистый рельеф, приобретающий формы «гор» в местах глубокого врезания речных долин. Территория закарстована. Минеральные ресурсы: кварциты, мрамор, огнеупорные глины, стекольные пески, хромитовые руды (крупнейшее в стране Сарановское месторождение), железные руды, золото. Имеется единственное в стране месторождение уваровита — ювелирного изумрудно-зелёного граната. Климатические условия становятся более суровыми при движении с юго-запада на северо-восток: увеличиваются количество осадков, влажность воздуха; среднегодовая температура воздуха уменьшается.

По территории протекают реки Вильва, Вижай, Койва, Усьва (верхнее течение). Немаловажную роль в водоснабжении играют подземные воды.

Почвы — горно-лесные. В растительном покрове преобладает темнохвойная тайга. На севере района расположена часть заповедника Басеги. Заповедник выполняет функции эталона природы горной среднетаёжной части Западного Урала. Представлены три вертикальных ландшафтных пояса — горно-тундровый (альпийский), подгольцовый (субальпийский) и горно-лесной. Редкие виды растений: шиверекия горная (Красная книга СССР), пион уклоняющийся, родиола розовая, родиола иремельская. В районе расположен заказник «Вороновский», геологические памятники — Пашийская пещера, Соколья гора, Арка Теремок, ботанические резерваты, ландшафтные памятники и другие.

История 
Освоение в XVI веке выходцами из Руси территорий, лежащих по обе стороны реки Чусовой и переданных в вечное владение Строганову, не затронуло территорию современного Горнозаводского района. Широкое освоение края началось с начала XVII века, когда в районе рек Койвы и Вижая были открыты железные руды. В 1751 году строится Кусье-Александровский, в 1785 году — Архангело-Пашийский завод, в 1786—1789 годах — Бисерский металлургические заводы. Новый этап хозяйственного освоения края связан с окончанием строительства дороги Пермь—Екатеринбург в 1879 году. В 1834 году пущен Теплогорский чугунолитейный завод. В первой половине XX века многие предприятия металлургии были закрыты или переспециализированы. В то же время начинается интенсивное использование нерудных минеральных и лесных ресурсов. С первым связано строительство цементного завода и города Горнозаводска.

4 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Новопашийский был преобразован в город районного подчинения с присвоением ему наименования город Горнозаводск. Этим же указом из восточной части территории, подчинявшейся Чусовскому горсовету, и был образован Горнозаводский район с центром в городе Горнозаводске.

К 1 января 1981 года Горнозаводский район включал 1 город районного значения, 8 рабочих посёлков и 1 сельсовет (Среднеусьвинский). Горсовету подчинялись два посёлка станции, поссоветам подчинялись 11 сельских населённых пунктов, а сельсовет включал один одноимённый посёлок.

Население 

Основная часть населённых пунктов в районе находится вдоль железной дороги Пермь — Нижний Тагил и на всём протяжении р. Койвы. Плотность населения — 5,1 чел. на 1 км². Для последних 5 лет характерно значительное снижение естественного прироста. Тенденция превышения выезда над въездом, характерная для второй половины 1980-х гг., сменилась обратной. По переписи 1989 года в числе жителей преобладают: русские (85,7 %), второе место по численности принадлежит татарам (5,6 %). В районе проживают также украинцы, белорусы, башкиры и пр. Процент женского населения составляет 51,6. Доля трудоспособного населения — 55,1 %; более 35 % занято в промышленности (около 39 % — в лесной; около 32 %- в стройиндустрии).

 Урбанизация
Городское население (город Горнозаводск и 9 рабочих посёлков) составляет  % от всего населения района.

Населённые пункты 
В Горнозаводском районе 19 населённых пунктов, в том числе 10 городских населённых пунктов (среди которых 9 рабочих посёлков (пгт) и один город), а также 9 сельских населённых пунктов.

По состоянию на 1 января 1981 года на территории Горнозаводского района находилось всего 23 населённых пункта, в том числе 1 город, 8 рабочих посёлков и 14 сельских населённых пунктов.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории района функционирует Горнозаводский городской округ (с 2004 до 2018 гг. — Горнозаводский муниципальный район).

С 2004 до 2018 гг. в состав существовавшего в этот период муниципального района входили 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 6 сельских поселений, а также одна межселенная территория без какого-либо статуса муниципального образования:

В 2018 году Горнозаводское городское поселение преобразовано в Горнозаводский городской округ, в который впоследствии вошли все остальные сельские поселения бывшего Горнозаводского муниципального района.

Экономика 
Ведущие отрасли хозяйства района: промышленность по производству стройматериалов, лесная промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия. Для промышленности района в последние годы характерно падение уровня производства.

Промышленность стройматериалов, занимающая ведущее место в структуре хозяйства района, представлена известным в стране АО «Горнозаводскцемент», расположенном в центре, и металлургическо-цементным заводом в п. Пашия, специализирующемся на производстве передельного чугуна, различных марок цемента: быстросхватывающегося, твердеющего под водой, жаропрочного. Основной продукцией шахты «Рудная», предприятия горнодобывающей промышленности в посёлке Сараны, являются руда и концентраты хрома. Литейномеханический завод в Тёплой Горе производит сантехническое оборудование. В настоящее время не работает.
Лесовосстановление и охрана лесов в районе производится только на бумаге. Из-за неблагоприятных природных условий на территории района не расположено крупных сельскохозяйственных предприятий.

Предприятия промышленности стройматериалов, лесозаготовительные предприятия имеют наиболее обширные экономические связи с другими районами России, СНГ. С ними в значительной степени связано будущее района, но спелые лесонасаждения в районе на исходе.

Транспорт 
Основная транспортная магистраль района — железная дорога Пермь — Нижний Тагил. Электрифицированная, однопутная, имеющая регулярное пассажирское сообщение. Основные станции — Пашия, Бисер, Вижай, Тёплая Гора. От основной магистрали идут ведомственные железнодорожные ветки к посёлкам Сараны, Пашия, ветка до поселка Средняя Усьва разобрана в начале 90-х годов. Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием составляет около 50 км. С завершением строительства автодороги с асфальтобетонным покрытием, идущей от автодороги Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, район получил ещё один надёжный выход в другие районы края. Райцентр связан дорогами с асфальтобетонным покрытием с посёлками Пашия и Кусье-Александровский.

Социальная сфера 
По ряду показателей уровень развития социальной инфраструктуры выше средне краевого (обеспеченность жильём — 16,5 м² общей площади на чел.; обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях — 115,1 детей на 100 мест; обеспеченность торговой площадью — 292 м² на 1000 чел.; обеспеченность местами на предприятиях общественного питания — 89 на 1000 чел.). Ниже среднекраевого показатель обеспеченности местами в клубных учреждениях, объём реализации бытовых услуг населению, показатели среднемесячной зарплаты, производство товаров на душу населения, розничного товарооборота.

Система народного образования района включает 10 детских дошкольных учреждений, 13 общеобразовательных школ, 1 техникум. В 1991 году в районе действовало 18 киноустановок. В районе строятся: больница в посёлке Сараны, профилакторий в посёлке Тёплая Гора, школа в посёлке Нововильвенский.

На территории района протекает много рек, имеющих живописные долины и обладающих большими возможностями для рекреационного освоения. В районе п. Вильвы обнаружены лечебные грязи.

Экология 
В 1991 году в атмосферу района выброшено более 89 тыс. тонн загрязняющих веществ, сброшено в водоёмы более 3 тыс. м³ сточных вод, из них более 1 тыс. м³ без очистки. Основные источники загрязнения атмосферы и рек: АО «Горнозаводскцемент», металлургическо-цементный завод в п. Пашия, литейномеханический завод в п. Тёплая Гора, Теплогорский и Пашийский щебёночные карьеры. Рассеивающая способность атмосферы — низкая. Чрезвычайно интенсивно эксплуатируются лесные ресурсы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Горнозаводского района Пермского края
 

Городские округа Пермского края
Упразднённые муниципальные районы Пермского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2018 году